Перепись населения Республики Казахстан 1999 года прошла в феврале, ровно через 10 лет после Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года. Первая, после обретения независимости, перепись населения Республики Казахстан. Проводилась в период с 25 февраля по 4 марта 1999 года. К концу 2000 года были опубликованы основные результаты первой переписи населения страны. Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 1999 года составила 14 953,1 тыс. человек, сократившись на 1 246,1 тыс. (на 7,7 %) человек по сравнению с данными казахстанской ревизии (16 199,2) данных всесоюзной переписи населения 1989 года, когда в республике официально проживало 16,4 млн чел.

Критика 
По мнению некоторых критиков, подобные корректировки, а также несоответствие данных переписи с данными текущего учёта населения не в последнюю очередь были связаны с политизацией первой переписи и общим курсом правительства на ускоренную казахизацию страны. Так доля казахов по данным текущего учёта должна была составлять 48,7 %, а перепись показала 53,4 %. Тем не менее, последняя цифра с высокой долей вероятности могла быть объяснена высоким уровнем неучтённой эмиграции русскоязычного населения. Крайне интенсивная эмиграция неказахских групп определила сокращение населения Казахстана в период между 1989—1999 годами. У русских, украинцев и татар она также сопровождалась появлением естественной убыли населения. Естественный прирост казахов сохранился, но его долгое время было недостаточно для компенсации эмиграции. В 90-е годы в Казахстан также переселилось не менее 150 тыс. казахов-оралманов. Более того, усилился приток казахов в города республики. По-видимому, именно эта внутренняя миграция способствовала оттоку русскоязычного населения.

Национальный состав 
Перепись зафиксировала тенденцию к падению числа жителей Казахстана, сменившую многолетний период роста в советское время 1950—1990 гг. Это объясняется сокращением эмиграции европейских этносов. Самыми многочисленными национальностями оставались, как и раньше, казахи (8,0 млн) и русские (4,4 млн). При этом в 1986 году число казахов и русских в республике было равным. Доля казахов в населении страны составила 53,4 % (39,7 % в 1989 г.), русских — 30,0 % (37,8 %), узбеков — 2,5 % (2,0 %). Особенно сильно — в три раза — сократилась численность немцев. Несмотря на это, они сохраняли в Казахстане естественный прирост.

Неравномерное изменение численности разных этнических групп породило резкие этнокультурные сдвиги, особенно в городской местности. Так в г. Астана (Целиноград) доля казахов выросла с 17,7 % до 41,3 %; в Актау (Шевченко) с 23,5 % до 55,6 %; в Новом Узене с 50,6 % до 95,3 %. Число казахов в городах увеличилось на 45 %, на селе на 9 %.

Национальности по областям на 1999 год 
По данным переписи 1999 года:

Итоги переписи 
Переписью населения 1999 года в Республике Казахстан было зарегистрировано 14953,1 тыс. постоянных жителей, за межпереписной период численность сократилась на 7,7 %.

Мужчин на момент переписи учтено 48 % от общей численности населения страны, женщин 52 %. На 1000 мужчин приходится 1076 женщин. Преобладание численности женщин наблюдается с 25 лет.

См. также 
 Агентство республики Казахстан по статистике
 Перепись населения Казахстана (2009)

Примечания

Ссылки 
 Итоги переписи на сайте бюро национальной статистики Казахстана
 О некоторых итогах переписи населения Казахстана
 Этнический аспект проблемы старения населения Республики Казахстан в конце XX века

Переписи населения в Казахстане
Казахстан
1999 год в Казахстане
Февраль 1999 года
Март 1999 года